Дараган — фамилия; Дараганы — ряд дворянских родов.

Фамилия 
 Дараган, Александр Сергеевич (1978) — украинский борец греко-римского стиля.
 Дараган, Анна Михайловна (1806—1877) — русский педагог и детская писательница.
 Дараган, Владимир Михайлович (1860 — после 1917) — председатель Золотоношской уездной земской управы.
 Дараган, Дмитрий Иванович (1813—1892) — генерал от инфантерии.
 Дараган, Иван Михайлович (1885—1977) — выпускник Пажеского корпуса, Генерального штаба подполковник Русской императорской армии, участник Первой Мировой войны и Белого движения, белоэмигрант.
 Дараган, Игорь Александрович (1928—1984) — советский скульптор и медальер. 
 
 Дараган, Константин Александрович (1929—2020) — учёный, профессор.
 Дараган, Осип Фёдорович — начальник управления Риго-Орловской железной дороги.
 Дараган, Пётр Михайлович (1800—1875) — генерал-лейтенант, Тульский гражданский губернатор.
 Дараган, Пётр Михайлович (1874—1960) — полковник Русской императорской армии, участник Первой Мировой войны и Белого движения, белоэмигрант.
 
 Дараган, Фёдор Иванович (1815—1874) — генерал-майор, Орловский губернский воинский начальник.
 Дараган, Юрий (1894—1926) — украинский поэт «пражской школы».

Топоним 
 Дараган — село на Украине, Сумская область, Недригайловский район.

См. также

Примечания